XJ, combinaison des deux lettres X et J, peut faire référence à :
 XJ, Mesaba Airlines, compagnie aérienne américaine selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 XJ220, modèle automobile de la marque Jaguar
 XJ600, modèle de motocyclette de la marque Yamaha
 Jaguar XJ, un autre modèle de Jaguar,